Dracovenator regenti (lat. "dragón cazador de Regent "Lucas" Huma") es la única especie conocida del género extinto Dracovenator de dinosaurio terópodo dilofosáurido, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 203 a 197 millones de años, entre el Hettangiense y el Sinemuriense, en lo que hoy es África. Conocido solo por dos cráneos parciales, se cree que llegó a medir alrededor entre 5,5 a 6,5 metros de largo.

Descripción 

Se estima que Dracovenator haya medido entre 5,5 y 6,5 metros de longitud y 2 metros de altura y pesaría 400 kilogramos como máximo. Otras estimaciones sugieren que Dracovenator era en el más grande de la familia Dilophosauridae con 7 metros de largo. Es único en esta familia por la forma de su premaxilar levantado. El espécimen holotipo, BP / 1/5243, consiste tanto premaxilares, un fragmento de la maxilar, dos dentario fragmentarios, un parcial surangular hueso, un hueso angular parcial, una mandíbula parcial, un hueso articular y varios dientes. Dracovenator tiene un pliegue en su mandíbula superior, entre el maxilar y el premaxilar. La parte posterior de la mandíbula inferior presenta una serie de bultos y protuberancias, una condición que se ve en Dilophosaurus, pero en una medida mucho más pequeña. Munyikwa y Raath en 1999 reasignaron el paratipo BP / 1/5278, originalmente asignado a Coelophysis rhodesiensis, a Dracovenator, un espécimen juvenil que consiste en huesos del frente del cráneo, los dientes y los huesos de la mandíbula.

El diagnóstico es una declaración de las características anatómicas de un organismo o grupo que colectivamente lo distinguen de todos los demás organismos. Algunas, pero no todas de las características en un diagnóstico también son autapomorfías. Una autapomorfía es una característica anatómica distintiva que es única para un organismo o grupo dado. Según Yates en 2005 Dracovenator puede distinguirse sobre la base de las características siguientes. La presencia de una gran fosa bilobulada que rodea una gran agujero premaxilar lateral que está conectado a la margen alveolar por un estrecho canal profundo. Una muesca profunda, oblicua en la superficie lateral de la parte articular del hueso, que separa el proceso de retroarticular desde el margen posterior de la cavidad glenoidea. Unos procesos dorsales en forma de lengüeta particularmente bien desarrollados en el hueso articular, uno de ellos en el lado medio, justo después de la abertura de del foramen de la cuerda timpánica y la segunda en disposición lateral del margen anterolateral de la fosa para el músculo depresor de la mandíbula.

Descubrimiento e investigación 

El espécimen tipo, BP/1/5243 de D. regenti, fue formalmente descrito por Yates en el 2006. BP/1/5243 consta de un premaxilar, un fragmento del maxilar, dos fragmentos del dentario, un hueso surangular parcial, un hueso angular parcial, un hueso prearticular parcial, y varios dientes, procedentes de la Formación Elliot Superior. Dracovenator tiene una torcedura en su mandíbula superior, entre el maxilar y el premaxilar. El extremo posterior de la mandíbula inferior cuenta con una gran variedad de masas o protuberancias, una característica que se observa en Dilophosaurus, pero en un grado mucho menor. Munyikwa y Raath descubrieron en 1999 al paratipo BP/1/5278 de Dracovenator, que fue asignado originalmente a la especie Coelophysis rhodesiensis, este espécimen era un ejemplar juvenil que consiste en los huesos de la parte frontal del cráneo, dientes y huesos de la mandíbula.

Etimología 
El nombre del género es una contracción de las palabras en latín, draco que significa "dragón", y venator que significa "cazador"; por lo que el nombre del género Dracovenator significa "cazador de dragones" o "dragón cazador". "Draco" se refiere a su descubrimiento en las estribaciones de Drakensberg, que es "Montaña del Dragón". El nombre de la especie, D. regenti fue nombrada así en el honor del fallecido Regent "Lucas" Huma, que fue ayudante de campo del profesor Kitching. Dracovenator fue descrito y nombrado por Adam M. Yates en 2006 y la especie tipo es Dracovenator regenti.

Clasificación 
Yates en 2005 asignó a Dracovenator al clado Neotheropoda, y durante el primer análisis cladístico, Yates encontró que este género forma parte de la familia Dilophosauridae con los terópodos basales Dilophosaurus y Zupaysaurus.

El cráneo del espécimen tipo, presenta características de tanto terópodos ancestrales como derivados. El siguiente cladograma, basado en el análisis filogenético realizado por Smith, Makovicky, Pol, Martillo, y Currie en 2007, describe las relaciones de Dracovenator y sus parientes cercanos:

Paleoecología 

El material holotipo de Dracovenator BP/1/5243 fue descubierto en la localidad "Granja Drumbo Superior" en la Formación Elliot, en la Provincia Oriental del Cabo, en Sudáfrica. El holotipo fue descubierto por James Kitching y Regent "Lucas" Huma, en la arenisca que se depositó durante el Hettangiense, hace aproximadamente 201 millones de años. El material paratipo BP/1/5278 (que originalmente asignado a Syntarsus rhodesiensis) fue descubierto en 1981, también en la Formación Elliot en la arenisca color rosado-marrón arcilloso. Tanto los especímenes holotipo como paratipo se encuentran en la colección de fósiles del Instituto Paleontológico Bernard Price para la Investigación, que forma parte de la Escuela de Geociencias de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica.

Fauna y hábitat 
Se piensa que la Formación Elliot pudo haber sido una antigua llanura que se inundaba constantemente, y varios animales de esta formación se ahogaban en grupos de varios individuos. Se han recuperado de la Formación Elliot fósiles de dinosaurios prosaurópodos como Massospondylus y Plateosauravus, además esta formación cuenta con la mayor diversidad de fauna en el mundo de los primeros dinosaurios ornitisquios del Jurásico, tales como Abrictosaurus, Fabrosaurus, Heterodontosaurus y Lesothosaurus, entre otros. La Formación Forest Sandstone era el paleoambiente de Massospondylus, prosaurópodos indeterminados, crocodilomorfos, protosúquidos y esfenodontos, entre otros animales. Se cree que Dracovenator se habría alimentado de los prosaurópodos de su paleoambiente.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Dilophosauridae
Dinosaurios del Jurásico Temprano
Dinosaurios de África
Fósiles de Sudáfrica